Alexander Alexandrowitsch Galkin ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Galkin (1914–1982), ukrainischer Physiker und Hochschullehrer, siehe Oleksandr Halkin
 Alexander Alexandrowitsch Galkin (Schachspieler) (* 1979), russischer Schachspieler